Лондонская конференция — международные конференции, которые проходили в Лондоне:

  — встреча ведущих европейских держав о независимости Бельгии.
 Лондонская конференция (1832) между Великобританией, Францией и Россией о независимости Греции
 Лондонская конференция (1838—1839) об окончательном договоре между Нидерландами и Бельгией
  между Великобританией, Австрией и Пруссией по разделению частей Османской империи
  — две конференции по созданию Союза коммунистов под влиянием Маркса и Энгельса.
  по вопросу Шлезвиг-Гольштейна
 Лондонская конференция (1864) — учредила Международную ассоциацию рабочих, позже I Интернационал
  по окончании германо-датской войны
 Лондонская конференция (1866) об образовании Канадской Конфедерации
 Лондонская конференция (1867) четырех основных европейских держав по Люксембургу
 Лондонская конференция (1871) — вторая конференция Международной ассоциации рабочих.
  — первая панафриканская встреча
 Межпарламентский конгресс в Лондоне (1906)
  — попытка реформирования военно-морского права
  по соглашениям о морской радиосвязи
 Лондонская мирная конференция (1912—1913) о независимости Албании и положении на Балканах
 Лондонская конференция (1920)
  о репарационных выплатах Германского рейха
  о фиксации немецких репарационных выплат
  — встреча государств Британской империи
  — круглый стол по Индии
  — международная конференция военно-морских держав
 Лондонская конференция (1931) — конференция семи держав, государств-кредиторов Германии
 Лондонская экономическая конференция (1933) — международная бизнес-конференция
  — XVI Международная конференция Красного Креста, на которой было принято решение об учреждении 8 мая Всемирного дня Красного Креста
 Лондонская конференция (1939) по палестинскому вопросу
  о выделении оккупационных зон Германии
 Лондонская конференция (1945) по Международному военному трибуналу
  — министры иностранных дел держав-победительниц обсудили мирный договор между Италией, Румынией, Болгарией, Венгрией и Финляндией и, прежде всего, деколонизацию итальянских колоний
 Лондонская конференция министров иностранных дел (1947) — конференция министров иностранных дел держав-победительниц
 Лондонская конференция шести держав (1948) о будущем государственном порядке в зонах оккупации западных союзников
 Лондонская конференция (1949) четырех держав-победительниц по австрийскому государственному договору
  западных союзников, одобряющая план Шумана
 Лондонская конференция (1951) ювелиров о пробе платины
 Лондонская конференция девяти держав (1954) по вопросам интеграции ФРГ с Западом
 Трехсторонняя Лондонская конференция (1955) по Кипрскому конфликту
 Лондонская конференция (1956) по Суэцкому каналу
  о будущем Кипра
  по проблемам Кипра
 Ланкастерхаузская конференция 1979 года со сторонами гражданской войны в Зимбабве
  по защите озонового слоя
  о войне в Югославии
  по выполнению Мирного соглашения в Боснии и Герцеговине
  по золотым сделкам с Третьим рейхом
  по вооруженным конфликтам в Колумбии
 Лондонская конференция по Афганистану (2010)

См. также 
 Лондонский договор